Liste des députés de la province de Cadix, en Andalousie. Cette province espagnole est représentée au Congrès des députés par neuf députés.

Législature 2008-2011 

Liste en rapport avec l'Andalousie
Liste deputes Cadix
Cadix